Плачидол () — село в Болгарии. Находится в Добричской области, входит в общину Добричка. Население составляет 585 человек.

Политическая ситуация 
В местном кметстве Плачидол, в состав которого входит Плачидол, должность кмета (старосты) исполняет Иван Йорданов Иванов (Болгарская социалистическая партия (БСП)) по результатам выборов правления кметства.

Кмет (мэр) общины Добричка — Петко Йорданов Петков (БСП) по результатам выборов в правление общины.

Ссылки 
 Статистика населения

Сёла Добричской области